Vänskä est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Olli Vänskä, violoniste finlandais
Osmo Vänskä (né en 1953), chef d'orchestre et compositeur finlandais
Sami Vänskä (né en 1976), bassiste finlandais
 (née en 1979), violoniste finno-australienne

Homonymie de patronyme